Бая́рд, Байа́р, Байар́д () — фамилия французского происхождения. Известные носители:
 Баярд, Джордж Дэшиелл (1835—1862) — кадровый американский военный, генерал армии Союза в годы Гражданской войны.
 Баярд, Карл — швейцарский кёрлингист.
 Баярд, Мадлен (1911—1943) — французская морячка, первый офицер Женской королевской морской службы Великобритании и агент Управления специальных операций.
 Баярд, Пьер Террайль де (1473—1524) — французский рыцарь и полководец времён Итальянских войн, прозванный «рыцарем без страха и упрёка».
 Баярд, Томас Фрэнсис (1828—1898) — американский политик-демократ, сенатор, 30-й Госсекретарь США.

См. также 
 Форт Байяр
 Форт Боярд (телеигра)